Yungay – comune della provincia di Ñuble (Cile)
 Yungay – capoluogo della provincia di Yungay (Perù)